Памятник Джузеппе Гарибальди ― монумент в городе Таганрог, посвящённый известному итальянскому революционеру. Возведён в 1961 году.

Посещение Таганрога Гарибальди 
Джузеппе Гарибальди родился в семье моряка, и с детства готовился к жизни в море. Став капитаном торгового корабля в 1832 году, он посетил многие порты. Часто его шхуна Клоринда находила пристанище в Таганроге. Есть даже архивные записи о том, что он был оштрафован здесь за контрабанду сигар. Однажды в апреле 1833 года его шхуна, шедшая с грузом апельсинов, была пришвартована и в течение десяти дней находилась в Таганрогском порту. Пока корабль разгружали, молодой капитан прогуливался по улицам города, посещая дома итальянцев, которые жили в Таганроге, и ночуя в маленьких портовых гостиницах. В одном из таких постоялых дворов он встретил Джованни Баттиста Кунео из Онельи, который был политическим эмигрантом и членом подпольного движения Молодая Италия. Позднее Гарибальди описал эту встречу следующим образом: «при любых обстоятельствах моей жизни я всегда продолжал консультироваться с людьми и изучать литературу о возрождении Италии, но до 24-х лет все эти усилия были напрасными. Наконец-то однажды в Таганроге я познакомился с лигурийцем, который стал тем, кто смог показать мне реальное положение вещей в этой стране. Я предполагаю, что Колумб никогда не чувствовал себя таким счастливым, открыв Америку, как я чувствовал, что я нахожусь среди людей, которые посвятили свою жизнь освобождению своего Отечества.» В Таганроге Джузеппе Гарибальди вступил в общество Молодая Италия и дал клятву посвятить свою жизнь борьбе за освобождение своей родины от австрийского владычества.

История памятника 
В 1961 году в Таганроге в честь Гарибальди была названа одна из улиц, а в районе порта, где однажды стояла его шхуна Клоринда, был установлен обелиск.

Обелиск представляет собой пятиметровую стелу с развевающимся знаменем. Надпись на его обратной стороне гласит: в 1833 году Джузеппе Гарибальди, находясь в Таганроге, поклялся посвятить свою жизнь делу освобождения и воссоединения своей Родины Италии. Под руководством национального героя Италии Д. Гарибальди страна была освобождена и воссоединена. На лицевой стороне выгравирована цитата Фридриха Энгельса: В лице Гарибальди Италия имела героя античного склада, способного творить чудеса и творившего чудеса.Обелиск в честь визита Гарибальди в Таганроге был торжественно открыт 2 июня 1961 года, к столетию со дня освобождения Италии. Местный художник Яковенко составил проект памятника. Барельеф (профиль итальянского героя и пальмовая ветвь) был подготовлен художником Барановым. В 1986 году барельеф был заменен по техническим причинам и новый барельеф за авторством Беглова был установлен. 

Фотография таганрогского памятника был показан на выставке «Герой двух миров: памятники Гарибальди во всем мире», которая открылась в Музее Гарибальди-Меуччи в Нью-Йорке 21 июля 2007 года.

12 сентября 2007 года отреставрированный памятник Джузеппе Гарибальди был открыт во время празднования Дня города и в рамках программы мероприятий, посвященных двухсотлетию Джузеппе Гарибальди в Таганроге. Аннита Гарибальди-Жалле, внучка итальянского революционера вместе с представителями итальянского посольства в Москве приняли участие в мероприятии. Цитата Фридриха Энгельса была удалена с лицевой стороны, описание на обратной стороне осталось неизменным.

Это единственный памятник в честь Джузеппе Гарибальди в странах бывшего Советского Союза.

Фотографии памятника

Примечания

Литература 
 Таганрогская Энциклопедия, 2-е издание, 2003
 Материалы Таганрогского Государственного архива и Таганрогского местного самоуправления
 "Таганрогская Правда" №22 (153-155) 2-8/06/2006 г. стр.14 "Историческая встреча"
Скульптуры 1961 года
Гарибальди
Гарибальди
Джузеппе Гарибальди
Здания и сооружения, построенные в 1961 году в России
1961 год в Ростовской области